Bignon är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Alain Bignon, fransk serieskapare
 Jérôme Bignon, flera personer
 Jérôme Bignon (1589–1656), fransk rättslärd och författare
 Louis Bignon

Franska efternamn